Meganeira () bezeichnet in der griechischen Mythologie:

 Meganeira (Tochter des Krokon), Gemahlin des Arkas
 Meganeira (Gemahlin des Diomos), Mutter des Alkyoneus, siehe Alkyoneus (Sohn des Diomos)
 die Frau des Keleos und die Mutter des Demophon und des Triptolemos, siehe Metaneira (Mythologie)